Серге́й Ви́кторович Шу́стиков () — советский и российский футболист, полузащитник, защитник; тренер. Мастер спорта (1989).

Биография

Клубы 
Сын известного футболиста московского «Торпедо» Виктора Шустикова. Воспитанник футбольной школы «Торпедо». Первый тренер — Эдуард Стрельцов. В составе «Торпедо» выступал в 1988—1996 годах. Бронзовый призёр чемпионата СССР 1991. Во второй половине 1996 года выступал за испанский «Расинг», за который провёл 8 игр. В 1997—1998 годах играл за ЦСКА, выиграв серебряные медали в 1998 году. Затем вновь уехал в Испанию, где выступал за «Расинг». В 2001 году вернулся в Москву, в «Торпедо-ЗИЛ», в составе которого (под названием ФК «Москва») и закончил карьеру игрока в 2004 году.

Сборная 
В составе олимпийской сборной СССР в 1991 году провёл 2 матча, забил один гол. В 1992 году сыграл два матча за сборную СНГ.

Шустиков не попал в заявку на чемпионат Европы 1996 года из-за ангины.

Матчи за сборную СНГ

Тренер 

В 2005—2007 годах работал тренером в ФК «Москва». В 2008 году вслед за бывшим главным тренером «Москвы» Леонидом Слуцким в составе его тренерского штаба перешёл в самарские «Крылья Советов». В октябре 2009 года после отставки Леонида Слуцкого из самарского клуба перешёл вместе с ним на работу в ПФК ЦСКА, где занимал до 2014 года аналогичный пост старшего тренера.

В 1999 году окончил Институт физкультуры в Малаховке. В 2007 году поступил в РГУФК.

Сын Сергей также профессиональный футболист.

Смерть 
В ночь с 6 на 7 января 2016 года Сергей Шустиков скончался в своей квартире от сердечного приступа. По словам супруги, незадолго до смерти у него уже был не то сердечный приступ, не то инсульт. Похоронен 9 января на Востряковском кладбище.

Достижения

Как игрок 
 Обладатель Кубка России: 1993
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1991.
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (1): № 2 (1995).

Как тренер 
 Обладатель Кубка России: 2010/11
 Победитель чемпионата России: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 На www.legioner.kulichki.com 
 Интернет-конференция с Шустиковым, 28 января 2005
 Статистика на сайте КЛИСФ «Наши в еврокубках» 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Москва»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Солярис»
Выпускники Московской академии физической культуры
Похороненные на Востряковском кладбище
Шустиковы